«Live» - o «Live!» hace referencia a varios artículos:

Informática 
 Windows Live (2005), plataforma creada por Microsoft Corporation.
 LiVES (2009), editor de video para Linux.

Cine 
 Live! (película) (La muerte en vivo / Ruleta Rusa en Vivo) (2007), película dirigida por Bill Guttentag.

Música

Agrupaciones 
 Live (banda) (1988-2009), grupo de rock alternativo.

Álbumes 
 Live (álbum de AC/DC) (1992)
 Live (álbum de Alice in Chains) (2000)
 Live (DVD de Apocalyptica) (2001)
 Live! (álbum de April Wine) (1974)
 Live (álbum de Barry Manilow) (1977) 
 Live (álbum de The Black Crowes) (2002)
 Live (álbum de Blind Guardian) (2002)
 Live! (álbum de Bob Marley) (1975)
 Live (álbum de Gipsy Kings) (1992)
 Live (álbum de Iron Butterfly) (1969)
 Live (álbum de The Cranberries) (1994)
 Live! (álbum de The Police) (1995)
 Live (álbum de 311) (1998)

Variantes
 Live 2003 (2003), álbum de la banda británica Coldplay.
 ABBA Live (1986), álbum de ABBA.